Корейская чайная церемония — это традиционная форма чайной церемонии, практикуемая в Корее уже более тысячи лет. Главным элементом корейской чайной церемонии является непринужденность и естественность наслаждения чаем в официальной обстановке.

В настоящее время чайная церемония в Корее является способом найти расслабление и гармонию в быстро развивающейся новой корейской культуре, продолжая давние традиции.

История

Ранняя история 
Первая историческая запись, документирующая подношение чая Богу предков, описывает обряд в 661 году, в котором чайное подношение было сделано духу царя Суро, основателя царства Геумгван Гая (42-562).

Записи из династии Корё (918—1392) показывают, что чайные подношения делались в буддийских храмах духам почитаемых монахов.

Важные национальные ритуалы, связанные с чаепитием, проводились также под руководством правительственных чиновников департамента «Табанг».

Династия Чосон 
Во времена династии Чосон (1392—1910) ритуальное чаепитие совершенствовалось. «Табанг» выдержал и организовал главную королевскую церемонию. Королевская семья и аристократия устраивали «дневные чайные обряды», в то время как «особый чайный обряд» был зарезервирован для особых случаев. Они были кодифицированы в 1474 году как «пять национальных обрядов».

К концу правления династии Чосон простолюдины также присоединились к тенденции чайной церемонии и использовали чай для ритуалов предков.

Чайная посуда 
Корейские чайные церемонии следуют сезонам года. Имело место также влияние религиозных традиций. Наиболее распространенным материалом для изготовления чайной посуды является глиняная керамика: наиболее редким — императорский фарфор с изображениями драконов.

Исторически внешний вид мисок и чашек натуралистичен, с разделением по религиозному влиянию: селадон или нефритово-зеленая патина — для буддийских чайных ритуалов; чистейший белый со слабыми узорами в фарфоре — для конфуцианских чайных ритуалов; и более грубый фарфор и глазурь из ясеня — для анимистических чайных ритуалов или для экспорта в Японию, где они были известны как «Гохан Чаван». Особенно ценилась и копировалась эстетика грубой фактуры поверхности из смеси глины и песка с тонким остеклением.

Старые образцы все ещё сохранились. С конца 16-го века объём экспорта чайного сервиза в Японию значительно увеличился.

Летний чайный сервиз состоял из чашек «катаде» высотой 5 см и шириной 12 см. Горячую воду наливали в миски, давали немного остыть, затем наливали в чайник. Двумя руками чай разливали в маленькие одинаковые чашки с крышками, ставили на грубый деревянный или лакированный столик. Чай пили, приподнимая крышку чашки во время питья, чтобы не показывать открытый рот. Чай подавали прохладным.

Осенний и зимний чайные сервизы состояли из более высоких и узких чашек в стиле «ирабо», которые должны были поддерживать тепло. Чай, приготовленный в этой чашке, затем разливали в нагретые чайники и выливали по центру на меньшую подходящую чашку с крышкой. Чай подавали горячим, однако его несколько раз переливали маленькими рывками из чашки в чашку, чтобы аромат не концентрировался в одной чашке.

Естественный подход к чаю 
Центральное место в корейском подходе к чаю занимает легкая и естественная согласованность, с меньшим количеством формальных ритуалов, меньшим количеством абсолютов, большей свободой, более широким разнообразием чаев, сервизов и т. д.

Контейнеры для хранения чая были большими: они были сделаны из глиняных рулонов, обработанных на гончарных кругах. Типичными были натуральные зеленовато-пепельные глазури. Для извлечения чая использовался деревянный совок с длинной ручкой.

Как правило, для приготовления чая используется лучшая местная вода. Воду доводят до кипения над дровяным огнем, наливают в чайник и сразу же подают на стол.

Чай сначала разливается в подогретые чашки из нагретого чайника на расстоянии выше первой чашки, чтобы создать контролируемый поток чая с привлекательными пузырьками. Это делается для того, чтобы создать удачу.

Чайные церемонии всегда использовались для важных случаев, таких как дни рождения, юбилеи, память о старых друзьях и т. д.

Одна из современных вариаций корейской чайной церемонии включает в себя низкий чайный столик, за которым сидят гости и хозяин. Чайный мастер или хозяин будет сидеть с одной стороны и будет нагревать, наливать и чистить чайную посуду как часть всей церемонии от начала до конца. Хозяин часто держит всю чайную посуду на чайном столе в течение всего года и накрывает её тканью, не используя. Коллекция часто состоит из нескольких различных чайников, часто с большим количеством чайных чашек разного цвета и формы. Церемония начинается с того, что все гости садятся за стол, и по мере того, как вода нагревается, хозяин начинает разговор, обычно с неформальных или случайных вопросов, таких как расспросы о семье гостей.

Хозяин начнет официальную церемонию с того, что сначала нагреет чайник, чашки и декантирует чашу горячей водой, а затем, после того как это будет завершено, нальет в чайник чайные листья — обычно зелёный чай. Затем хозяин выливает горячую воду на листья, а затем очень быстро выливает воду, тем самым ополаскивая листья от пыли. Затем хозяин наливает горячую воду в чашу для декантации и даст ей остыть до нужной температуры. Это зависит от того, когда чай собран. Как только вода достигнет нужной температуры, хозяин нальет воду в кастрюлю и будет настаивать её в течение от 20 секунд до двух-трех минут, в зависимости от сорта чая. После того, как замачивание завершено, хозяин наливает чай в чашу для декантации, которая служит для удаления воды с листьев в горшке, а также для придания чаю равномерной смеси. Затем его разливают по чашкам. Гости будут ждать, пока хозяин сначала поднимет свою чашку, а затем поднимут свою. Это повторяется до тех пор, пока они не закончат, что иногда может длиться несколько часов. Вся церемония очень расслабляет и является прекрасным способом познакомиться с кем-то.

Виды чайных церемоний 
Буддийские монахи включали чайные церемонии в обетные подношения. Однако аристократия Горэо, а позднее конфуцианские ученые янбань придали ритуалам эстетику.

Существует по крайней мере 15 чайных церемоний. Основными из них являются:

 Дневной чайный обряд — ежедневная дворцовая чайная церемония династии Чосон
 Специальный чайный обряд — церемония династии Чосон, приветствующая приезжих иностранцев, торговые и даннические миссии, а также королевские свадьбы
 Чайная церемония королевы — специальная чайная церемония только для подруг, семьи и слуг королевы, часто включая наследного принца.

Возрождение чайных церемоний 
Институт Паньяро был основан в 1981 году для того, чтобы увековечить пожизненную работу знаменитого корейского чайного мастера Хеданга, который посвятил шестьдесят лет своей жизни разработке методов использования чая в медитации.

Хеданг внес свой вклад в культуру чая тремя основными способами: во-первых, он опубликовал первую корейскую книгу «Корейский путь чая»; во-вторых, он разработал особый способ приготовления зелёного чая, известный как Паньяро: в-третьих, он основал первую ассоциацию корейцев, заинтересованных в изучении чая — «Корейская ассоциация за путь чая».

См. также 
Культура Кореи

Чайная церемония

Примечания 

Культура Кореи
Корейский чай
Культура употребления чая